Das Wort Indri bezeichnet

 eine Primatenart in Madagaskar, siehe Indri
 eine Sprache in Afrika, siehe Indri (Sprache)
 einen Ort im Bundesstaat Jammu und Kaschmir, Indien, siehe Indri (Jammu und Kaschmir).